Pločnik – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Ćićevac
 Pločnik – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kalinovik
 Pločnik – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Doboj
 Pločnik – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje